Monkstwown – miasto w hrabstwie Cork w Irlandii
 Monkstwown – dzielnica Dublina
 Monkstwown – wieś w hrabstwie Antrim w Irlandii Północnej